Coppa del Mondo di pallavolo femminile
Coppa del Mondo di pallavolo maschile